Вуст:
 Ірен Вуст (Ireen Wüst, 1986, Горле) — нідерландська ковзанярка, дворазова олімпійська чемпіонка;
 Вальтер Вюст (Walther Wüst, 1901  1993) — німецький сходознавець; 

Німецькі прізвища
Нідерландські прізвища